Locomotiva DR 110
Locomotiva FS 110 (I)
Locomotiva FS 110 (II)